

Biologie 
 Waldo (geslacht), een tweekleppigengeslacht uit de familie van de Lasaeidae
 Waldo parasiticus, tweekleppigensoort uit de familie van de Lasaeidae
 Waldo trapezialis, tweekleppigensoort uit de familie van de Lasaeidae

Personen & personages

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Waldo (Alabama)
 Waldo (Arkansas)
 Waldo County in de staat Maine
 Waldo (Florida)
 Waldo (Kansas)
 Waldo (Ohio)
 Waldo (Wisconsin)